Eleonora Cunsolo – calciatrice italiana
 Luigi Cunsolo – insegnante, scrittore e traduttore italiano